een Afrikaanse keversoort, zie Pachnoda marginata
een departement in de provincie Ngounié in Gabon, zie Dola (Gabon)